Franz Tobisch steht für:

 Franz Tobisch, österreichischer Kurzwarenerzeuger und Kabelfabrik

Franz Tobisch ist der Name folgender Personen:

* Franz Tobisch senior, österreichischer Unternehmer, siehe Franz Tobisch 
 Franz Tobisch (Unternehmer, 1848) (1848–1885), österreichischer Unternehmer
 Franz Tobisch (Politiker) (1868–1917), österreichisch-böhmischer Politiker und Mediziner
 Franz Josef Tobisch (1788–1880), böhmischer Landwirt und Kämpfer gegen Frondienst
 Franz Wenzel Tobisch (1788–1873), böhmischer Geistlicher